De lintvarenfamilie (Pteridaceae) is een grote familie van varens met ongeveer vijftig geslachten en 950 soorten.

In België komt één soort van deze familie voor, de gekroesde rolvaren. Verder worden er soms verwilderde Adiantum- en Pteris-soorten te aangetroffen in stedelijke gebieden.

Naamgeving 
 Synoniemen: Acrostichaceae A.B.Frank, Actiniopteridaceae Pic. Serm. (1962), Cryptogrammaceae Pic. Serm. (1963), Llaveaceae Pic. Serm., Vittariaceae Ching (1940)

Kenmerken 

Lintvarens zijn hebben lange of korte, opstijgende of rechtopstaande, beschubde rizomen. De fertiele en steriele bladen zijn gelijkvormig of dimorf, soms ongedeeld maar meestal (meervoudig) gedeeld. De sporenhoopjes zitten tegen de bladrand of tussen de bladrand en de middennerf, en dragen geen echt dekvliesje maar worden dikwijls beschermd door de omgerolde bladranden.

Habitat en verspreiding 
De lintvarenfamilie is een familie met een kosmopolitische verspreiding, maar de meeste soorten zijn te vinden in tropische en aride streken. De familie telt zowel terrestrische, epifytische als lithofytische soorten.

Taxonomie en fylogenie 
Volgens de taxonomische beschrijving van Smith et al. (2006) omvat de familie ongeveer 50 geslachten en 950 soorten. Ze bevat dan ook de soorten die volgens ander auteurs in aparte families werden opgenomen, namelijk Acrostichaceae, Actiniopteridaceae, Adiantaceae, Anopteraceae, Antrophyaceae, Ceratopteridaceae, Cheilanthaceae, Cryptogrammaceae, Hemionitidaceae, Negripteridaceae, Parkeriaceae, Platyzomataceae, Sinopteridaceae, Taenitidaceae, Vittariaceae.

Alhoewel de familie op zich een monofyletische eenheid vormt, zijn een aantal van de onderliggende geslachten duidelijk polyfyletisch of parafyletisch en zullen in de toekomst dus nog wijzigingen ondergaan.

Smith et al. delen de familie als volgt verder in:

 Onderfamilie: Adiantoideae
 Geslachten:
 Adiantum  - Ananthacorus  - Anetium  - Antrophyum  - Hecistopteris  - Monogramma  - Rheopteris  - Vaginularia  - Vittaria

 Onderfamilie: Cheilanthoideae
 Geslachten:
 Adiantopsis  - Argyrochosma  - Aspidotis  - Astrolepis  - Bommeria  - Cheilanthes  - Doryopteris  - Gaga  - Hemionitis  - Negripteris  - Notholaena  - Paraceterach  - Pellaea  - Sinopteris  - Trachypteris

 Onderfamilie: Cryptogrammoideae
 Geslachten:
 Coniogramme  - Cryptogramma  - Llavea

 Onderfamilie: Parkerioideae
 Geslachten:
 Acrostichum  - Ceratopteris

 Onderfamilie: Pteridoideae
 Geslachten:
 Actiniopteris  - Afropteris  - Anogramma  - Anopteris  - Austrogramme  - Cerosora  - Cosentinia  - Eriosorus  - Jamesonia  - Monachosorum  - Nephopteris  - Nevrocallis  - Onychium  - Ochropteris  - Pityrogramma  - Pteris  - Pterozonium  - Syngramma  - Taenitis

De stamboom van de Pteridaceae zou er als volgt kunnen uitzien:

Beschreven soorten 
Van de lintvarenfamilie worden de volgende soorten in detail beschreven:

 Geslacht: Adiantum
 Soorten:
 Adiantum capillus-veneris (Echt venushaar)
 Adiantum diaphanum (Smal venushaar)
 Adiantum pedatum (Hoefijzervaren)
 Adiantum raddianum (Fijn venushaar)
 Adiantum reniforme
 Adiantum viridimontanum

 Geslacht: Anogramma
 Soorten:
 Anogramma leptophylla

 Geslacht: Cheilanthes
 Soorten:
 Cheilanthes acrostica
 Cheilanthes guanchica
 Cheilanthes hispanica
 Cheilanthes maderensis
 Cheilanthes pulchella
 Cheilanthes tinaei

 Geslacht: Cosentinia
 Soorten:
 Cosentinia vellea

 Geslacht: Cryptogramma
 Soorten:
 Cryptogramma crispa (Gekroesde rolvaren)

 Geslacht: Llavea
 Soorten:
 Llavea cordifolia

 Geslacht: Notholaena
 Soorten:
 Notholaena marantae

 Geslacht: Pellaea
 Soorten:
 Pellaea atropurpurea
 Pellaea calomelanos
 Pellaea viridis

 Geslacht: Pteris
 Soorten:
 Pteris cretica (Lintvaren)
 Pteris vittata

Plantenfamilie
Varens en varenachtigen